AC/DShe es una banda femenina tributo a AC/DC. La banda, proveniente de San Francisco ha escrito/escribió covers de canciones de AC/DC de 1980, cuando Bon Scott estaba vivo.

Miembros
Miembros actuales
Amy Ward (Bonny Scott) - vocalista
Pamela Ausejo(Agnes Young) - guitarra líder
Sara Brownell (Mallory Young) - guitar rítmica
Nici Williams (Riff Williams) - Bajo
Tina Gordon (Philomena Rudd) - Batería

Antiguos miembros
Tina Lucchesi (Phyllis Rudd) - Batería
Erin McDermott (Mallory Young) - Guitarra Rítmica
Alison Victor (Agnes Young) - Guitarra Líder
Natalie (Mallory Young) - Guitarra Rítmica
Clementine (Phyllis Rudd) - Batería
Gretchen Menn (Agnes Young) - Guitarra Líder

Enlaces externos 
Web oficial de AC/DShe
MySpace de AC/DShe

Grupos de música de California
Grupos tributo